Pollock kan som auktorsförkortning betyda:

 Darren A. Pollock
 Leland W. Pollock
 James Barklay Pollock

Robotskapade auktorsförkortningar